Mosterts bezeichnet

 den Geistlichen Carl Mosterts (1874–1926)
 den Landrat Theodor Mosterts (1830– nach 1908)